Вик-сюр-Нао́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 95 км на юг от Орлеана, 36 км на север от Шатору.

До 1960 года в Вик-сюр-Наоне был молочный завод, который производил коровьи и козьи сыры (в том числе сыр Валансе), а также масло.

Население 

Население — 754 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Мустье ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini